Бриллиантин (от французского слова brillant — блестящий, сверкающий):

 Бриллиантин — косметическое средство для ухода за волосами, придания им блеска и фиксации причёски.
 Бриллиантин — шерстяная или бумажная атласная материя.